The Sorrow - австрійський метал-гурт, який виконує музику в стилі мелодійний металкор. Група була заснована в 2005 році Матіасом Шлеглом і Андреасом Майзером з групи Disconnected, і Домініком Іммлером, і Тобіасом Шайдлером з Distance. У 2006 році, вони підписали контракт на запис з Drakkar Records, і в 2007 випустили свій перший дебютний альбом Blessings From A Blackened Sky. У 2009 випустили другий альбом Origin Of The Storm і також взяли участь у європейському турі групи Sepultura.

29 жовтня 2010 група представила публіці свій третій альбом The Sorrow.

26 жовтня 2012 вийшов новий студійний альбом під назвою Misery Escape.

Дискографія

Blessings From A Blackened Sky (2007)

Origin Of The Storm (2009)

The Sorrow (2010)

Misery Escape (2012)

Додаткові посилання 

 Офіційний сайт (англ.)